La Higuera (Bolívia)
La Higuera (Chile)
La Higuera (Córdova)
Ou ainda:
Higuera - uma localidade espanhola

Veja também
Las Higueras

Desambiguações de topônimos